Pongratzen heißen folgende geographische Objekte:

 Pongratzen (Gemeinde Eibiswald), Ortschaft der Gemeinde Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Pongratzen (Gemeinde Grafendorf), Ortschaft der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg,  Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark